Imus steht für:
 Imus (Cavite), philippinische Stadt

Imus ist der Familienname folgender Personen:
 Don Imus (1940–2019), US-amerikanischer Hörfunkmoderator